Textur kan avse:
Textur (yta) – en ytas utseende och beskaffenhet
Textur (datorgrafik) – en datamängd som bestämmer en ytas utseende och beskaffenhet
Textur (geologi) – inom flera delar av geologin
Textur (ost) – utseendet på en osts hål eller pipor
Textur (vägar) – ytskrovlighet hos vägbanor

Se även 
 Ytfinhet
 Ytjämnhet